Тексала има више значења:

 Тексала (Висенте Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тексала (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тексала (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику